Единая лига ВТБ 2020/2021 — 12-й официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 13 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф, все серии пройдут до трёх побед по схеме 2-2-1. Матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам регулярного сезона.

Команды

Участники

Города и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра*
|-
|align=right|Зенит ||2-0||align=left| Парма
|86:66
|98:62
|—
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||2-0||align=left| Химки
|89:80
|92:85
|—
|-
|align=right|УНИКС ||2-0||align=left| Зелёна-Гура
|87:60
|90:79
|—
|-
|align=right|ЦСКА ||2-1||align=left| Нижний Новгород
|84:59
|72:76
|79:75
|}
* при необходимости

Полуфиналы 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|Зенит ||1-3||align=left| ЦСКА
|73:78
|107:104 (2OT)
|82:96
|71:85
|—
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||0-3||align=left| УНИКС
|87:98 (ОТ)
|69:79
|70:74
|—
|—
|}
* при необходимости

Финал 
{| class=wikitable style="text-align: center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|УНИКС ||0-3||align=left| ЦСКА
|77:85
|57:76
|81:89
|—
|—
|}
* при необходимости

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд был проведён в Москве во дворце спорта «ВТБ Арена» 14 февраля 2021 года.

Награды 
 MVP регулярного сезона: Мантас Калниетис (Локомотив-Кубань)
 MVP плей-офф: Дэниел Хэккетт (ЦСКА)
 Лучший снайпер: Маркус Кин (Калев)
 Лучший по игре в защите: Джон Браун (УНИКС)
 Лучший молодой игрок: Никита Михайловский (Автодор)
 Лучший «шестой» игрок: Роландс Фрейманис (Зелёна-Гура)
 Лучший перфоманс сезона: Антон Астапкович (Нижний Новгород)
 Дебютант года: Габриэль Лундберг (ЦСКА)
 Тренер года: Хавьер Паскуаль (Зенит)

MVP месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2020/2021 проводился седьмой розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 9 российских клубов Единой лиги ВТБ, к которым присоединились молодёжные команды баскетбольных клубов МБА, «Самара» и «Руна».

Формат 
12 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 6 октября 2020 по 25 марта 2021 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в финал в «Финал восьми», который пройдет в Санкт-Петербурге в Академии баскетбола «Зенит».

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 9 апреля по 11 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Кирилл Елатонцев (Локомотив-Кубань-2-ЦОП)
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 Константин Шевчук (Зенит-М)
 Филипп Гафуров (ЦСКА-Юниор)
 Андрей Малинин (МБА-2)
 Кирилл Елатонцев (Локомотив-Кубань-2-ЦОП)
 Илья Сорокин (Нижний Новгород-2)
 MVP «Финала восьми»: Александр Евсеев (ЦСКА-Юниор)
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Константин Шевчук (Зенит-М)
 Владимир Карпенко (ЦСКА-Юниор)
 Максим Белошапко (Химки-2)
 Андрей Мартюк (Локомотив-Кубань-2-ЦОП)
 Степан Гонтарь (Нижний Новгород-2)
 Лучший тренер сезона: Александр Герасимов (ЦСКА-Юниор)

MVP месяца

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодёжной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2020/2021